Andrei Wiktorowitsch Anochin (; *  in Prawyje Lamki, Gouvernement Tambow; † 31. August 1931 während einer Reise in der Region Altai) war ein russischer Ethnograph, Musikwissenschaftler und Komponist. Er ist Verfasser eines wichtigen Werkes zum Schamanismus im Altai (Materialien zum Schamanismus bei den Altaiern, russ.).

Schriften 
 Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествия по Алтаю в 1910–1912 г.г. по поручению Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии (= Сборник Музея Антропологии и Этнографии при Российской Академией Наук. Band 4, 2). Российской Академией Наук, Leningrad 1924, (Materialien zum Schamanismus bei den Altaiern. Russisch; Digitalisat; Buchbesprechung).

Literatur 
 А. А. Горн: Андрей Викторович Анохин – Исследователь Горного Алтая. In: Е. А. Каюмовой, Н. И. Романовой (Hrsg.): Актуальные Проблемы Преподавания Творческих Дисциплин в Контексте Современного Образования и Культуры. Материалы VII Международной Научно-Практической Эаочной Конференции. 30 ноября 2018 г. Издательство Томского Государствен-ного Педагогического Университета, Tomsk 2019, ISBN 978-5-89428-889-5, S. 25–29.

Weblinks 
 Kunstkamera Museum
 Bibliographie (russ.; PDF-Datei; 140 kB)

Russe
Turkologe
Ethnologe
Geboren 1869
Gestorben 1931
Mann